Schestak ist der Familienname von:

 Bruno C. Schestak (1903–1950), deutscher Komponist und Dirigent
 Jurij Schestak (* 1993), ukrainischer Boxer
 Will Schestak (1918–2012), deutscher Porträtmaler, Zeichner und Lithograf

Siehe auch:
 Šesták